Битва при Алкасер-Кібірі
 Битва трьох королів (фільм)
 Битва трьох імператорів